Села:
 Головки — Житомирська область, Коростенський район
 Головки — Полтавська область, Полтавський район
Інше:
 Головки — пасажирська зупинна платформа Південно-Західної залізниці.